Estats Units:
 Bellevue (Idaho)
 Bellevue (Illinois)
 Bellevue (Iowa)
 Bellevue (Kentucky)
 Bellevue (Nebraska)
 Bellevue (Ohio)
 Bellevue (Washington)
 Bellevue Town, població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin
 França:
 Bellevue-la-Montagne 
 Cantó de Brest-Bellevue, divisió administrativa francesa situat al departament de Finisterre.
 Saint-Pierre-Bellevue, comuna de França a la regió de Llemosí (departament de Cruesa, districte d'Aubusson)
 Saint-Geniès-Bellevue, municipi francès del departament de l'Alta Garona, regió Migdia-Pirineus
 Canadà: Mont Bellevue
 Suïssa: Bellevue (Zuric): extensa i cèntrica plaça al cor de Zúric.